

Lokalizacje

Austria 
 Greiling – miejscowość

Niemcy 
 Greiling – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen

Osoby 
 Gebhard Greiling – niemiecki lekarz  
 Michael Greiling – niemiecki aktor 
 Walter Greiling – niemiecki autor

Inne 
 Greiling – były niemiecki producent papierosów